Чемпионат Европы по водному поло 1993 — 21-й Чемпионат Европы по водному поло проходил с 31 по 8 августа 1993 года в городе Шеффилд (Великобритания). Это был второй турнир проходивший на территории Великобритании, так как первый проходил в Лондоне в 1947 году.

Формат турнира

Квалификация

Групповой этап

Группа А

Группа В

Плей-офф

За 9-12 место

За 5-8 место

1/2 финала

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

См. также 
 Чемпионат Европы по водному поло среди женщин 1993

Ссылки 
 
 

1993
1993 год в водном поло
Июль 1993 года
Август 1993 года
Международные спортивные соревнования в Шеффилде
Спорт в Великобритании в 1993 году
Чемпионаты Европы в Великобритании
водное поло
Международные соревнования по водному поло в Великобритании